Сергей Сычёв:
 Сычёв, Сергей Александрович (род. 1960) — российский промышленник и государственный деятель.
 Сычёв, Сергей Владимирович (род. 1962) — депутат Государственной Думы I созыва.